EPC est un sigle qui peut signifier :

 Environmental Power Concepts, un terme anglophone pour désigner des concepts d'énergie propre ;
 Electronic Product Code, ou code produit électronique ;
 , au cœur des réseaux mobiles LTE (4G) ;
 European Payments Council (en français Conseil européen des paiements), à l'origine du Single Euro Payments Area ;
 Earnings per clic (en français, gains par clic), voir publicité en ligne ;
 , un terme anglophone pour désigner les projets clé en main d'installations industrielles et d'infrastructures ;
 Equine Performance Center, une boutique spécialisée ;
 Église presbytérienne camerounaise, un organisme du protestantisme au Cameroun ;
 équipement de protection collective, dans le domaine de la sécurité des personnes ;
 étage principal cryotechnique, l'étage principal d'une fusée ;
 entérobactérie productrice de carbapénèmases, une bactérie résistante aux antibiotiques de la classe des carbapénèmes (ceux-ci étant considérés comme des traitements de dernier recours) ;
 Event-driven process chain (en français, chaine de processus événementielle), une méthode de modélisation ;
 échelle pivotante combinée, un véhicule des sapeurs-pompiers français.
EPC, une marque de Champagne blanc de blancs 
Execution Phase Contracts